Padberg bezeichnet:

 Padberg (Grafen), 1113 erloschenes Grafengeschlecht
 Padberg (Adelsgeschlecht), 1165 erstmals bekundetes westfälischen Adelsgeschlecht 

Padberg bezeichnet in der Geographie:

 Padberg, Ortsteil der Stadt Marsberg im Hochsauerlandkreis
Naturschutzgebiet Padberg, Naturschutzgebiet in Marsberg, Nordrhein-Westfalen
 Padberg (Teutoburger Wald), Berg in Ostwestfalen-Lippe
 Alte Burg (Padberg), auch Oberhaus Padberg, Burgruine in Padberg (Stadt Marsberg)
 Neue Burg (Padberg), auch Unterhaus Padberg, Burgruine in Padberg (Stadt Marsberg)
 Schloss Padberg, Herrenhaus in Padberg (Stadt Marsberg)

Padberg ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Padberg (1832–1912), preußischer Regierungsrat und Autor
 Carl von Padberg (1775–1829), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Caspar Maximilian Droste zu Vischering-Padberg (1808–1887), preußischer Landrat
 Ernst Padberg (* 1951), deutscher Verleger und Herausgeber der Börsen-Zeitung
 Erpo I. von Padberg († um 996), Graf aus dem Geschlecht der Padberger
 Erpo II. von Padberg († 1056), Graf aus dem Geschlecht der Padberger
 Erpo III. von Padberg († 1113), Graf aus dem Geschlecht der Padberger
 Eva Padberg (* 1980), deutsches Model, Singer-Songwriter, Moderatorin und Schauspielerin
 Friedhelm Padberg (* 1940), deutscher Mathematikdidaktiker
 Gottfried von Padberg († 1343), Abt des Klosters Grafschaft
 Gustav von Padberg (1837–1891), Hofmarschall in Coburg
 Heinz Padberg (1931–2012), deutscher Ministerialbeamter und Staatssekretär
 Lutz E. von Padberg (* 1950), deutscher Mittelalterhistoriker
 Magdalena Padberg (1926–2019), deutsche Publizistin
 Manfred Padberg (1941–2014), deutscher Mathematiker
 Maximilian Droste zu Vischering-Padberg (1781–1845), preußischer Landrat
 Wilhelm Padberg (1908–1978), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Winfried Padberg (* 1954), deutscher Mediziner
 Wolfgang Padberg (* 1910), deutscher Prähistoriker

Siehe auch:

 Pattberg